Por Boulder pode estar à procura de:
 Boulder, uma modalidade de escalada

Localidades

Estados Unidos
 Boulder (Colorado)
 Boulder (Montana)
 Boulder (Utah)
 Boulder (Wyoming)
 Boulder City
 Boulder Creek
 Boulder Flats
 Boulder Hill

Austrália
 Kalgoorlie-Boulder 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos